Гаївка — весняна пісня.

Села:
 Гаївка — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Шацький район
 Гаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Гаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Гаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада (в минулому — Маловисківський район)
 Гаївка — Одеська область, Роздільнянський район
 Гаївка — Полтавська область, Семенівський район
 Гаївка — Хмельницька область, Теофіпольський район
Інше:
 Гаївка — заповідне урочище, Івано-Франківська область
 Гаївка — лісовий заказник, Львівська область